Municipality (englisch für Munizip) steht für:
Municipality (Indien)
Gemeinden auf den Philippinen